Ernest Mandel - economista e político belga.
Maria Mandel - comandante da SS Nazista.

Desambiguação